, une communauté non constituée en municipalité, du comté de Wells (Indiana) ;
 Wellsburg, une ville du comté de Grundy, en Iowa ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Bracken, dans le Kentucky ;
 Wellsburg, un village du comté de Chemung, dans l'État de New York ;
 Wellsburg, le siège du comté de Brooke, situé en Virginie-Occidentale.